Seznam občin departmaja Bouches-du-Rhône zajema 119 občin.

 (CUM) Communauté urbaine Marseille Provence Métropole, ustanovljena leta 2000.
 (CAAP) Communauté d'agglomération du Pays d'Aix-en-Provence, ustanovljena leta 2001, delno tudi v departmaju Vaucluse.
 (CAAM) Communauté d'agglomération Arles-Crau-Camargue-Montagnette, ustanovljena leta 2004
 (CAG) Agglomeration community of Pays d'Aubagne et de l'Etoile, ustanovljena leta 2007, delno tudi v departmaju Var.
 (CAO) Communauté d'agglomération de l'Ouest de l'Étang-de-Berre, ustanovljena leta 2001.
 (CAS) Communauté d'agglomération Berre Salon Durance, ustanovljena leta 2002.
 (SANB) Syndicat d'agglomération nouvelle du Nord-Ouest de l'Étang-de-Berre, ustanovljena leta 1984.

Bouches-du-Rhône